Kagezi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kagezi (vattendrag i Burundi, Ngozi), 
 Kagezi (vattendrag i Burundi, Kayanza), 

Robotskapade Burundiförgreningar